Whitechapel hat mehrere Bedeutungen:

 Whitechapel (London) ist ein Stadtteil von London. Damit assoziiert sind:
 Bahnhof Whitechapel
 Whitechapel (Parlamentarischer Wahlbezirk)
 Whitechapel und St Georges (Wahlbezirk)
 Whitechapel Computer Works, eine ehemalige EDV-Firma
 Whitechapel Bell Foundry, Glockengießerei
 Whitechapel and Bow Railway, unterirdische Eisenbahnlinie in Ost-London
 Whitechapel Boys, eine Gruppe von Schriftstellern
 Whitechapel (Fernsehserie), der Originaltitel einer britischen Kriminalserie (2009–2013)
 Whitechapel, Lancashire, ein Dorf in England
 Whitechapel Manor, Bishop Nympton, ein herrschaftliches Landgut im Bezirk Devon
 Whitechapel (Band), eine amerikanische Metal-Band
 Whitechapel (Album), ihr gleichnamiges viertes Studioalbum
 Whitechapel, ein Lied und eine Single der Musikgruppe S.C.U.M.
 Whitechapel Wagen, ein leichter, zweirädriger Handwagen
 Whitechapel. Eine Kette von Perlen und Abenteuern, ein deutscher Kriminalfilm von 1920
 Whitechapel (Film), britisches Kriminalfilmdrama on Robert Hamer (1947)

Siehe auch:
 White Memorial Chapel